Tonnberg steht für folgende geographische Objekte im Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien:

 Tonnberg, deutscher Name von Hlinov (Horní Stropnice), Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice, 
 Tonnberg, deutscher Name von Hlinov (Nové Hrady), Ansiedlung in der Stadt Nové Hrady